Rysk-ortodoxa utlandskyrkan (, Ryska utlandskyrkan, ), ibland benämnd med dess engelska förkortning ROCOR, är en jurisdiktion av östortodox kristendom som grundades som en reaktion mot bolsjevikernas religionspolitik i Sovjetunionen efter revolutionen 1917. Efter att ha varit separerade från den rysk-ortodoxa kyrkan under 80 år ingick organisationen den 17 maj 2007 kanonisk gemenskap med Moskvapatriarkatet, och är nu en halvt självstyrande del av den rysk-ortodoxa kyrkan.

Referenser

Noter

Externa länkar

Officiell webbplats, engelska
ROCOR Officiell webbplats, ryska
Storbritanniens & Irlands stift
Rysk-ortodoxa kyrkor i Tyskland. Fotoalbum (tyska)
L.Regelson. Ryska kyrkans tragedi. 1917-1953.

Ortodoxa kyrkor
Kristendom i Ryssland
Rysslands internationella relationer
Organisationer i USA
New York
Kristna samfund i USA
Moskva
Organisationer i Ryssland